Шматко́ — украинская фамилия.

Известные носители:
 Шматко, Дмитрий Сергеевич (род. 1989) — белорусский футболист.
 Шматко, Евгений Степанович (род. 1944) — советский физик, специалист по ядерной физике и физике космических лучей.
 Шматко, Евдокия Яковлевна (1944—1994) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Шматко, Любовь Дмитриевна (род. 1993) — украинская футболистка.
 Шматко, Сергей Иванович (1966—2021) — российский политик, министр энергетики России (2008—2012).

Вымышленные персонажи 
 Олег Николаевич Шматко — вымышленный герой телесериалов «Солдаты» и «Прапорщик».

См. также 
 Шматков
 Шматково